Sodeika ist der Familienname folgender Personen:

 Gintaras Sodeika (* 1961), litauischer Komponist und Politiker
 Tomas Sodeika (* 1949), litauischer Philosoph